GMA est un sigle qui peut signifier :

 Good Morning America, une émission de télévision américaine ;
 GMA Network (où GMA signifie Global Media Arts), une chaîne de télévision philippine ;
 GMA Network, Inc., un groupe de média philippin auquel appartient la chaîne de télévision GMA ;
 GMA News TV, une chaîne de télévision d'information philippine ;
 GMA Pinoy TV, une chaîne de divertissement philippine, disponible sur le câble ;
 GMA Life TV, une chaîne du câble philippine ;
 Grandmaster Association, une association de joueurs d'échecs ;
 Intel GMA (où GMA signifie Graphics Media Accelerator), une gamme de processeurs graphiques du fabricant américain Intel ;
 groupe de marche autonome, le moteur d'appoint que l'on retrouve sur certains trolleybus ;
 Grands Moulins d'Abidjan, une minoterie ivoirienne.
Groupes mobiles d'Alsace (GMA) sont des groupes armés de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale.